Consten ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Consten (1895–1984), deutscher Kinderarzt und ärztlicher Standespolitiker
 Bernard Consten (1932–2017), französischer Autorennfahrer
 Hermann Consten (1878–1957), deutscher Mongoleiforscher